Орнітодіри () — клада у рамках більш широкої групи архозаврів.

У 1986 році Жак Готьє дав назву Ornithodira групі, що містить спільних предків динозаврів, птерозаврів і їх найближчих родичів. У 1991 році Пол Серено доповнив кладистику і включив до неї таксон  Scleromochlus, розширивши таким чином кладу Готьє. Однак в 1999 році Майкл Бентон прийшов до висновку, що Scleromochlus не споріднений з іншими тваринами клади Ornithodira, і сформулював визначення для материнської клади Avemetatarsalia для архозаврів, які за рядом  сінапоморфних  ознак ближчі до динозаврів, ніж до крокодилів. У 2004 році Бентон дав найбільш точне визначення клади орнітодір.

Класифікація 
 Клада Архозаври (Archosauria)
  Клада Орнітодіри (Ornithodira)
  Клада Pterosauromorpha
  Ряд Птерозаври, або літаючі ящери (Pterosauria)
  Клада Динозавроморфи (Dinosauromorpha)
  Родина Lagerpetonidae
  Клада Динозавроподібні (Dinosauriformes)
  Родина Silesauridae
  Надтряд Динозаври (Dinosauria)
  Ряд Птахотазові (Ornithischia)
  Ряд Ящеротазові (Saurichia) — вимерли, ймовірно дали початок птахам

Філогенетичне положення

Джерела

Література 
 Benton Michael J. Origin and relationships of Dinosauria // In: David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (Hrsg.): ''The Dinosauria. Zweite Auflage. University of California Press, Berkeley 2004, S. 7–19, ISBN 0-520-24209-2.

Примітки 

Архозаври